FrenchOpen 2007 - drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który odbył się w dniach 27 maja – 10 czerwca na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu.

Po raz drugi w historii Roland Garros rozgrywki turniejowe rozpoczęto w niedzielę (poprzednio w 2006 roku), choć i tak był to dzień deszczowy i większość spotkań nie została tego dnia rozegrana. Nie zawiedli obrońcy tytułów. Zarówno Justine Henin, jak i Rafael Nadal zdobyli tytuły French Open. Finalistami zostali Ana Ivanović (pierwszy finał wielkoszlemowy w karierze) i Roger Federer. Henin i Nadal wygrali ten turniej po raz trzeci z rzędu, a Belgijka po raz czwarty w karierze.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Rezygnacje 
  Tatiana Golovin nie wystąpiła w turnieju z powodu kontuzji kostki.
  Martina Hingis zrezygnowała z udziału w turnieju z powodu kontuzji biodra.
  Jewgienija Liniecka nie wystąpiła w Paryżu z przyczyn osobistych.
  Paradorn Srichaphan wycofał się z powodu kontuzji nadgarstka.
  Nicolas Kiefer również nie zagrał z powodu urazu nadgarstka.
  Andy Murray nie zagrał z powodu kontuzji nadgarstka.
  Wiera Zwonariowa nie wystąpiła z powodu kontuzji lewego nadgarstka.
  Xavier Malisse wycofał się z powodu kontuzji nadgarstka.
  Alberto Martín nie zagrał z powodu kontuzji ramienia.
  Mario Ančić nie zagrał z powodu mononukelozy.

Obrońcy tytułów

Bibliografia 

 
 
 

French Open 2007